Ceci est une liste des arrêts de la Cour suprême des États-Unis du volume 544 de l’United States Reports:

Liste 

 Tenet v. Doe, 
 Shepard v. United States, 
 Ballard v. Commissioner, 
 Wilkinson v. Dotson, 
 Muehler v. Mena, 
 Rancho Palos Verdes v. Abrams, 
 Brown v. Payton, 
 Jackson v. Birmingham Bd. of Ed., 
 City of Sherrill v. Oneida Indian Nation of N. Y., 
 Smith v. City of Jackson, 
 Rhines v. Weber, 
 Exxon Mobil Corp. v. Saudi Basic Industries Corp., 
 Johnson v. United States, 
 Rousey v. Jacoway, 
 Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Broudo, 
 Pasquantino v. United States, 
 Small v. United States, 
 Pace v. DiGuglielmo, 
 Bates v. Dow Agrosciences LLC, 
 Granholm v. Heald, 
 Lingle v. Chevron U. S. A. Inc., 
 Johanns v. Livestock Marketing Assn., 
 Clingman v. Beaver, 
 Deck v. Missouri, 
 Medellin v. Dretke,  (per curiam)
 Arthur Andersen LLP v. United States, 
 Cutter v. Wilkinson, 
 Tory v. Cochran, 
 Multimedia Holdings Corp. v. Circuit Court of Fla., St. Johns Cty.,

Source

Compléments

Articles connexes
Liste des arrêts de la Cour suprême des États-Unis par volume

Liens externes 
Avis de la cour suprême du Volume 544 de l'United States Report 
Liste d'arrêts de la cour suprême, 1984-2004

Arrêt de la Cour suprême des États-Unis